Бори́с Зубко́в:
 Зубков, Борис Васильевич (1923—1986) — советский писатель и журналист, соавтор Евгения Муслина.
 Зубков, Борис Фёдорович (1937—2007) — советский и российский партийный и государственный деятель, Первый секретарь Пензенского обкома КПСС.